Швеглер () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Швеглер, Альберт (1819—?) — немецкий историк.
 Швеглер, Густав (1860—1922) — немецкий оперный певец (бас).
 Швеглер, Кристиан (род. 1984) — швейцарский футболист, защитник зальцбургского клуба «Ред Булл». 
 Швеглер, Пирмин (род. 1987) — швейцарский футболист, полузащитник немецкого клуба «Айнтрахт» и сборной Швейцарии.

Примечания